Ро́берт Дри́вас (, имя при рождении — Ро́берт Цоромо́кос (); 21 ноября 1938, Чикаго, Иллинойс, США — 29 июня 1986, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский актёр театра, кино и телевидения, и театральный режиссёр. Лауреат премии «Театральный мир» (1963).

Биография 
Родился в семье грека Джеймса Питера Цоромокоса и Харриет (Хариклии) Каннингем-Райт.

Окончил Чикагский университет и Университет Майами, после чего обучался театральному искусству в Афинах (Греция).

В 1957 году начал профессиональную карьеру.

Умер 29 июня 1986 года в возрасте 47 лет от заболевания, связанного со СПИДом.

Личная жизнь 
На протяжении многих лет состоял в отношениях с близким другом, либреттистом и сценаристом Терренсом Макнелли.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры театра США
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Университета Майами
Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом
Лауреаты премии «Театральный мир»